Bestallung bezeichnet:

 allgemein die Einsetzung in ein Amt, auch die Anstellung eines Beamten, siehe Ernennung
 veraltet für Approbation (Heilberufe), im Gesundheitswesen die staatliche Zulassung zur Berufsausübung als Arzt, Zahnarzt, Psychotherapeut, Tierarzt oder Apotheker
 im Justizwesen die Einsetzung einer Person als rechtliche Vertretung, z. B. die Bestellung zum Vormund (§ 1773 ff. BGB) oder Pfleger (§ 1909 ff. BGB), siehe Bestallungsurkunde

Siehe auch: